

Personnes

Kim Young-ran (née en 1976), actrice sud-coréenne ;
Kim Young-ran (née en 1981), judokate sud-coréenne ;
Kim Young-ran (née en 1985), hockeyeuse sud-coréenne.